Alger kan syfta på:

Alger – en typ av vattenlevande organismer
 Alger (departement) – det mellersta departementet i franska Algeriet från 1848 till 1962
 Alger (provins) – en provins (wilaya) i norra Algeriet
Alger, Algeriet – en stad i Algeriet
Alger County – ett county i Michigan, USA
Alger (serie) – en serie av Gunnar Krantz
Alger Hiss (1904–1965), en amerikansk jurist